Precision steht für:

 William Beardmore and Company, ein ehemaliger Motorenhersteller
 Precision BioSciences, ein an der NASDAQ gelistetes Gentherapie Unternehmen
 Precision Motorsports, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Recall und Precision sind Maße zur Beschreibung der Güte eines binären Klassifikators